Mittenwalde ist der Name folgender Orte:

 Mittenwalde, Stadt im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Mittenwalde (Uckermark), Gemeinde im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Mittenwalde, bis 1928 Groß Wittgirren, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Rodnikowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Mittenwalde, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Łęg Leśny, Waldsiedlung im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Mittenwald